Sliptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sliptjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun, 
Sliptjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (8,02 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn